Monasterolo ima više značenja:
 Monasterolo (Bergamo)
 Monasterolo (Kremona)
 Monasterolo (Lodi)
 Monasterolo (Mantova)
 Monasterolo Torineze